Puchar Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1969 − był 2. edycją Pucharu Świata w piłce siatkowej mężczyzn, organizowaną przez FIVB. Turniej trwał od 13 do 20 września 1969. Zwyciężyła drużyna gospodarzy.

Uczestnicy 
  jako gospodarz pucharu świata.
 , ,  oraz , kolejno z miejsc: 1, 2, 3 i 4, zajętych podczas Mistrzostw Europy z 1967 roku.
  jako srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 1968.
  jako zwycięzca Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów z roku 1969.
  jako zwycięzca Mistrzostw Ameryki Południowej z roku 1969.
  jako zwycięzca Mistrzostw Afryki z roku 1967.
  oraz  RFN (w zastępstwie za Koreę Północną), zaproszone przez FIVB.

Terminarz i wyniki

Runda wstępna

Grupa A 
Wyniki (Berlin)

|}

Tabela

|}

Grupa B 
Wyniki (Lipsk)

|}

Tabela

|}

Grupa C 
Wyniki (Halle)

|}

Tabela

|}

Runda finałowa

O miejsca 7-11. 
Wyniki (Halle i Schwerin)

|}

Tabela

|}

O miejsca 1-6. 
Wyniki (Halle i Schwerin)

|}

Tabela

|}

Klasyfikacja końcowa

Linki zewnętrzne 
 Men Volleyball II World Cup 1969 - Halle/Schwerin (GDR) 13-20.09 Winner East Germany (1st), todor66.com, [dostęp: 2019-01-06].

Piłka siatkowa w Niemczech
Puchar Świata w piłce siatkowej
1969 w piłce siatkowej